Триметилхлоргерман — элементоорганическое вещество, хлор- и алкилпроизводное германия с формулой Ge(CH)Cl, 
бесцветная жидкость.

Получение 

 Реакция хлорида германия с диметилдихлорогерманом:

Физические свойства 

Триметилхлоргерман — бесцветная, легко гидролизующаяся жидкость.

Литература 
 

Германийорганические соединения
Германий
Соединения германия по алфавиту